Luoto est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1984), joueur finlandais de football américain
 (né en 1997), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1972), athlète finlandaise
 (1927-2017), coureur finlandais

Toponyme

Luoto, nom finnois de la ville de Larsmo, Ostrobotnie ;
 Luoto, une île d’Helsinki.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois